Anapus är ett släkte av insekter. Anapus ingår i familjen ängsskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ängsskinnbaggar
Anapus